Тейльер () — фамилия.
 Тейльер, Гильермо (1943) — чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили.
 Тейльер, Хорхе (1935—1996) — чилийский поэт.